Ієронім — християнський теолог.
 Ієронім ІІ — архієпископ Афінський та всієї Еллади.

Див. також 
 Єронім